

Брезниця (громада Гоце Делчев).
 Горішня Брезниця

Брезниця (община Македонськи-Брод)

Брезніца (округ Стропков)
 Горна Брезниця
 Гронска Брезніца
 Дольна Брезниця
 Желєзна Брезніца
 Тековська Брезниця

Брезниця (община Жировниця)
 Брезниця (община Превалє)
 Брезниця-под-Лубником
 Брезниця-при-Жирех

Брезниця (Вараждинська жупанія)
 Брезниця-Джаковацька
 Брезниця Нашицька

Також 
 Брезничка